

Бабадаг — гірська вершина у системі Великий Кавказ

Бабадаг — місто у повіті Тулча